Goßwitz ist der Name folgender Orte:

 eines Ortsteils der Stadt Reichenbach/O.L. im Landkreis Görlitz in Sachsen, siehe Goßwitz (Reichenbach/O.L.)
 eines Ortsteils der Gemeinde Unterwellenborn im thüringischen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, siehe Goßwitz (Unterwellenborn)